Indumentària, equivalent de vestit per a referir-se a la combinació de diverses peces de roba 
 Vestit femení, peça de roba que cobreix el cos de les espatlles fins a les cames, on pren forma de faldilla
 Vestit masculí, conjunt de jaqueta i pantaló fets en el mateix teixit i en la mateixa coloració